Kuba az 1900-as olimpián vett először részt, az eddigi 26 nyári játékok közül 18-on jelen voltak az ország sportolói. Kuba téli olimpián még nem szerepelt.

A kubai sportolók összesen 207 érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk az ökölvívás.

A Kubai Olimpiai Bizottság 1926-ban jött létre, a NOB 1954-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke José R. Fernández Álvarez.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Ökölvívás

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon